Луис Марсело Салас Кандия (; 30 марта 1998 года, Сантьяго) — чилийский футболист, играющий на позиции нападающего. В настоящее время выступает за чилийский клуб «Депортес Антофагаста» на правах аренды из «Коло-Коло».

Клубная карьера 
Салас является воспитанником «Коло-Коло». В июле 2017 года он, будучи одним из ключевых игроков клубной команды до 19 лет, помог ей выиграть национальный чемпионат в своей возрастной категории. На Саласа обратил внимание наставник главной команды клуба Пабло Геде, который перед началом чемпионата Чили 2017 года перевёл молодого нападающего в основной состав команды и позволил сыграть в нескольких предсезонных матчах. Салас взял себе 26-й номер, под которым играл его кумир Умберто Суасо. 31 июля 2017 года Луис дебютировал за «Коло-Коло» в чилийском чемпионате в поединке против «Депортес Антофагаста», на который он вышел в стартовом составе и был заменён на 62-й минуте на Николаса Матурану.

Большую часть 2017 года Салас выступал за молодёжный состав и помог ему выиграть чемпионат Чили среди игроков до 19 лет. В феврале 2018 года он был капитаном «Коло-Коло» на молодёжном Кубке Либертадорес, где в трёх матчах отметился двумя забитыми голами. 23 февраля Салас был отдан в аренду до конца сезона клубу «Депортес Антофагаста». Дебютировал в новой команде 7 апреля в матче Примеры с «Уачипато». 5 мая забил свой первый гол на профессиональном уровне, открыв счёт в матче с «Депортес Темуко».

Выступления за сборную 
В сентябре 2015 года Салас был включён в заявку сборной Чили до 17 лет на домашний чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2015. На турнире он сыграл лишь один матч, в групповом турнире против команды Нигерии.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»